Belvedere House ist der Name folgender Häuser:
 in England:
 Belvedere House (London)

 in Irland:
 Belvedere House (Dublin), ein Stadthaus in Dublin
 Belvedere House (County Westmeath), ein Landhaus im County Westmeath

 in Indien:
 Belvedere House (Kalkutta), ein Landhaus in Kalkutta